Michael Delany ist der Name folgender Personen:

* Michael James Delany (1928–2013), britischer Zoologe
 Michael William Delany (* 1965), australischer Schwimmer